DB-Baureihe 352 steht für:

 98 80 3352 001-2, siehe DSB MK (II) #DB-Baureihe 352
 98 80 3352 002-0, siehe Vossloh G 400 B